Convento di Santa Maria della Consolazione, a Deliceto
 Convento di Santa Maria della Consolazione, a Salerno